Э́дмундс () — фамилия английского происхождения.

Известные носители 
 Эдмундс, Дэйв (род. 1943) — британский певец, гитарист и продюсер.
 Эдмундс, Иан (род. 1961) — австралийский гребец.
 Эдмундс, Мэделин (род. 1992) — австралийская гребчиха.
 Эдмундс, Полина (род. 1998) — американская фигуристка.
 Эдмундс, Террелл (род. 1997) — игрок в американский футбол.

Топонимы 
 Эдмундс — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

См. также